Шмидефельд:

Шмидефельд-ам-Ренштайг — в Тюрингии
Шмидефельд (Лихтеталь) — в Тюрингии
Шмидефельд (Гросхартау) — в Саксонии